Raman ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Čandrasekara Venkata Raman (1888—1970), indijski fizik.
 Raman Sundrum, ameriški fizik.

bpy:রমন
ms:Raman
vi:Raman
zh:拉曼